Ringanker steht für:

 im Bauwesen ein ringförmig geschlossenes Bauteil in oder unter einem Deckenrand, siehe Anker (Bauwesen)#Ringanker
 bei elektrischen Gleichstrommaschinen eine Bauform des Ankers, siehe Anker (Elektrotechnik)#Ringanker